Eskimo Dog (eskimåhund) är namn på olika hundraser:

 American eskimo dog –  en hundras från delstaten New York i USA
 Canadian eskimo dog – en hundras från Kanada

Se även
 Eskimåhund – äldre benämning på Grönlandshund